Kohlmühle ist ein Ortsname in

Bayern:
 Kohlmühle (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg
 Kohlmühle (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Kohlmühle (Gleiritsch), Ortsteil der Gemeinde Gleiritsch, Landkreis Schwandorf
 Kohlmühle (Hohnstein), Ortsteil der Gemeinde Hohnstein, Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Kohlmühle (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach
 Kohlmühle (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham
 Kohlmühle (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt
 Kohlmühle (Nennslingen), Ortsteil des Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Kohlmühle (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Kohlmühle (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim
 Kohlmühle (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising
 Kohlmühle (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 Kohlmühle (Steinbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach
 Kohlmühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Sachsen:
 Kohlmühle (Hohnstein), Ortsteil der Stadt Hohnstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Siehe auch:
 Kohlemühle
 Kohlesmühle